Deux sous-marins de la Marine indienne ont porté successivement le nom de INS Vagir, d’après le nom d’une espèce de poisson des sables.

 L’, un sous-marin de classe Vela, lancé en 1972 et désarmé en 2001.
 L’, le cinquième navire du premier lot de six sous-marins de classe Kalvari, lancé en 2020 et qui devrait être mis en service en 2022..

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine indienne